Jeżewice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jeżewice, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jeżewice, un village dans la voïvodie de Mazovie